

Персоналії 

 Барнет Борис Васильович (1902—1965) — російський радянський кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Барнет Ольга Борисівна ( 1951) — радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії (1998).
 Раян Барнет ( 1992) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF та WBA (Super).

Топоніми

Барнет — округ на північному заході Великого Лондона

Барнет — місто, штат Вермонт
 Барнет — переписна місцевість, штат Вермонт

Англійські прізвища